«Мертві душі» — твір Миколи Гоголя.

 «Мертві душі» — фільм 1909 року
 «Мертві душі» — фільм 1960 року
 «Мертві душі» — фільм 1969 року
 «Мертві душі» — чотирьохсерійний фільм 1984 року